Чемпионат Кипра по футболу, прошедший в 1937 и 1938 годах был четвёртым официальным чемпионатом Кипра. Победителем этого турнира стал АПОЭЛ, потерявший на турнире всего лишь одно очко.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр - Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
1937/1938
Спорт на Кипре в 1937 году
1938 год на Кипре